Wiesberg heißen:

 Wiesberg (Gemeinde Kirchham), Ortsteil von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wiesberg (Gemeinde Leibnitz), Ortsteil von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Wiesberg (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schloss Wiesberg, Schloss oberhalb der Trisanna in Tobadill

 Wilhelm Wiesberg, eigentlich Wilhelm Bergamenter (1850–1896), österreichischer Schriftsteller und Volkssänger.